Landl heißen folgende geografischen Objekte:

 Landl, Gemeinde in der Steiermark

 Landl (Stephanskirchen), Ort in der Gemeinde Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Landl (Gemeinde Werfen), Ort bei Werfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Landl (Gemeinde Thiersee), Ort bei Thiersee, Tirol

 Landl (Oberösterreich), Region in Oberösterreich
 Landltal, Talung in der Obersteiermark

Landl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Landl (1914–1983), österreichischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Lorenz Landl (* 1938), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martina Landl, österreichische Lied-, Oratorien- und Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Thomas Landl (* 1960), österreichischer Schauspieler
 Willi Landl, österreichischer Jazzsänger und Songwriter

Landl, Weiteres:
 Landesgericht für Strafsachen Wien (österreichisch umgangssprachlich)

Siehe auch:
 Landel